Доминиканцы:

 Доминиканцы — католический монашеский орден, основанный испанским монахом святым Домиником.
 Доминиканцы — народ в Латинской Америке смешанного происхождения.